Distrikt Laraos bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Laraos (Huarochirí), Distrikt in der Provinz Huarochirí (Region Lima)
 Distrikt Laraos (Yauyos), Distrikt in der Provinz Yauyos (Region Lima)